San Martino in Valle (Martinšćica) – insediamento del comune croato di Cherso
 Abbazia di San Martino in Valle – abbazia benedettina dell'Abruzzo, ora scomparsa